

Calciatori 
 Gylmar dos Santos Neves, ex calciatore brasiliano nato nel 1930 di ruolo portiere, vincitore dei Mondiali 1958 e Mondiali 1962.
 Gilmar Rinaldi, ex calciatore brasiliano nato nel 1959 di ruolo portiere, vincitore dei Mondiali 1994.
 Gilmar Silva Santos, calciatore brasiliano nato nel 1984 di ruolo centrocampista offensivo.

Moda 
Gilmar, azienda di abbigliamento italiana

Cantanti 
Gilmar, rapper avellinese.